Decebal poate avea următoarele semnificații:

 Decebal - rege dac
 Decebal, Satu Mare
 Chipul lui Decebal - basorelief între localitățile Eșelnița și Dubova.
 Decebal - sat din cadrul comunei Tătărăuca Veche din raionul Soroca, Republica Moldova.
 Drama Decebal - de Mihai Eminescu, operă dramatică eminesciană, operă rămasă în proiecte.